Bronisław Malinowski (Cracòvia, 1884 - New Haven, Connecticut, 1942), antropòleg polonès, defensor i impulsor del funcionalisme
 Lucjan Malinowski (1839, Jaroszewice - 1898, Cracòvia), lingüista polonès, investigador dels dialectes del silesià